II. Jakab angol király (1633–1701), VII. Jakab néven skót király is
 II. Jakab mallorcai király (1243–1311)
 II. Jakab aragóniai király (1267–1327) 
 II. Jakab nápolyi király (1370–1438) 
 II. Jakab ciprusi király (1438–1473)
 II. Jakab skót király (1430–1460)